Friederike est un terme pouvant désigner:

Friederike, prénom allemand
Friederike, opérette allemand de Franz Lehár
(538) Friederike, astéroïde de la ceinture principale